48P kan syfta på:

 48P/Johnson - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-16M - en rysk Progress farkost.